MMP steht für:
 Matrix-Metalloproteasen, spezielle Enzyme
 Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken
 Multi-Man Publishing, amerikanischer Spieleverlag
 Mixed Member Proportional System, englischsprachige Bezeichnung für die Personalisierte Verhältniswahl
 Methylmercaptopropionaldehyd, Ausgangsstoff für die Synthese von Methionin
 Metal Mind Productions, polnisches Unternehmen der Musikbranche
 Michael Mind Project, deutsches DJ- und Produzenten-Duo im Bereich der Housemusik
 Milch-Mehrweg-Pool, Verein für Mehrwegverpackung von Milch und Milchprodukten
 Missile Moyenne Portée, Panzerabwehrlenkwaffe von MBDA
 Bahnhof München Marienplatz (DS100-Code)

MMP